Бры́нза () — рассольный , изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

История 
Впервые это слово было записано как «бренче», описанное как «сыр Влаха», в хорватском порту Дубровника в 1370 году. Впервые брынза была зарегистрирована в Королевстве Венгрии в 1470 году и в соседнем польском Подгалье в 1527 году. В Словакии брынза служит основным ингредиентом для брынзовых галушек, что считается национальной особенностью (галушки — маленькие ньокки — смешиваются с брынзой и увенчиваются жареной отбивной из жирного бекона). Поэтому брынза считается типичным словацким продуктом. Считается, что современный вариант мягкой разбрасываемой брынзы был разработан предпринимателями из Старой Туры (Западная Словакия) в конце XVIII века, которые основали производство брынзы в горных районах центральной и северной Словакии, где производство овечьего сыра имело глубокие корни в местной традиции производства сыра, и торговали с ней, популяризируя брынзу во всём мире, в окружении австрийской монархии Габсбургов. В Австрии его называли Липтауэр, в честь северной части Словацкой области Липтов. Венское фирменное блюдо Liptauer, сдобренное на основе пикантного сыра, заменило брынзу на обычный коровий молочный творог, так как оригинальная словацкая брынза исчезла с австрийского рынка после распада Австро-Венгерской монархии.

Свойства 
Брынза — сыр, обычно белого цвета. Вкус и запах брынзы кисломолочные, в меру солёные. Консистенция — умеренно плотная, чаще твёрдая, слегка ломкая, но не крошливая. Цвет — от белого до слабо-жёлтого, однородный по всей массе. Рисунок отсутствует, допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы. Брынза корки не имеет, поверхность чистая, ровная, со следами серпянки (редкой сетки из льна или синтетики для отделения сыворотки-рассола), допускается небольшая деформация брусков и незначительные трещины. Часто используется в овощных салатах.

Производство 
Брынзу вырабатывают из пастеризованного коровьего, буйволиного, овечьего и козьего молока или их смеси. Изготовление брынзы из непастеризованного молока допускается в порядке исключения на отгонных пастбищах на небольших заводах при обязательной выдержке (созревании) её не менее  на предприятиях промышленности. Кислотность используемого коровьего молока  коровьего в смеси с овечьим, козьим, буйволиным 

В пастеризованное молоко вносят хлористый кальций и бактериальную закваску, состоящую из штаммов молочнокислых и ароматообразующих стрептококков  в сырое молоко закваску вносят в количестве 

Сычужную закваску (пепсин) вносят с расчётом свёртывания молока при температуре  в течение  В домашних условиях вместо пепсина используется перетертый желудок ягнёнка. Готовый сгусток должен быть прочным, хорошо выделять сыворотку. Сгусток режут на кубики с размером  и оставляют в покое  затем в целях уплотнения и обезвоживания осторожно вымешивают его в течение  Вымешивание ведут с  на  Второе нагревание сырной массы при выработке брынзы не применяют. При понижении температуры смеси молока в процессе свёртывания проводят второе нагревание сырной массы до температуры  После достаточного уплотнения сырную массу перемещают на формовочный стол, покрытый серпянкой в два слоя, для самопрессования и последующей подпрессовки при давлении  Продолжительность самопрессования и прессования монолита брынзы  Конец прессования устанавливают по прекращению выделения сыворотки. Отпрессованный пласт режут на квадратные куски размером 

Солят брынзу в  рассоле температурой  в течение  На отдельных заводах брынзу после  посолки в рассоле помещают в бочки, в которых она досаливается.

Брынзу из коровьего пастеризованного молока на средних и крупных предприятиях вырабатывают по следующей технологии. По готовности сырной массы к формованию удаляют из сырной ванны  сыворотки от объёма молока и проводят посолку сырной массы в зерне из расчёта  соли на  молока. Посоленную массу выдерживают  затем она самотёком направляется на отделитель в виде перфорированного лотка для отделения сыворотки.

Сырным зерном наполняют установленные на рольганге групповые сырные формы высотой  выложенные влажной серпянкой. В форму вставляют металлическую решётку высотой  делящую её на  размером 

После уплотнения сырную массу накрывают серпянкой и крышкой, входящей внутрь формы, и последнюю с помощью специального приспособления переворачивают. Самопрессование сырной массы продолжается  при температуре помещения  В этот период формы с сырами  переворачивают. Если масса слабо уплотняется, её подпрессовывают при давлении  в течение 

При использовании аппаратов по выработке сырного зерна сырную массу формуют в них. Сдвигают сырную массу в пласт толщиной  накрывают его серпянкой и накладывают прессовальные пластины и подпрессовывают в течение  Отпрессованный пласт режут на квадратные куски размером  и после  используя серпянку для дренажа, оставляют на  для самопрессования и нарастания кислотности. К концу самопрессования активная кислотность сформованной брынзы составляет рН 

Солят брынзу в  рассоле с температурой  Через  брынзу перемещают в кислосывороточный рассол  с температурой  концентрацией  где её выдерживают  до упаковки в бочки.

Хранение и транспортировка 
Посоленную брынзу упаковывают в деревянные бочки, укладывая её плотно целыми кусками, образующиеся пустоты по окружности бочки заполняют половинками. Бруски укладывают ровными рядами до полного заполнения бочки 

После заполнения бочки брынзой через отверстие в днище заливают её  рассолом и оставляют на созревание при температуре  Созревшую брынзу хранят при 

Сыры реализуют упакованными в бочки вместимостью 50 или  залитыми  раствором поваренной соли. На верхнем днище бочки несмывающейся краской с помощью трафарета наносят маркировку: наименование предприятия-изготовителя и его подчинённость, наименование сыра, дата выработки; процентное содержание жиров в сухом веществе; порядковый номер места, выпускаемого заводом с начала года, и номер партии; масса нетто, тары, брутто и количество сыров; обозначение стандарта; прейскурантный номер тары. Транспортируют сыры по железной дороге в изотермических вагонах при температуре  При перевозках автотранспортом используют автомобили с закрытым кузовом или авторефрижераторы.

Брынза в разных странах 

Брынза — важный компонент болгарской, румынской, молдавской, белорусской, украинской, балканской и кавказской кухни, используемый народами региона с древнейших времён (её название из гетского языка). Является ингредиентом некоторых овощных блюд, используется для начинки пирогов и вареников, подается к мясным блюдам, супам, чаю, часто выступает в роли закуски. Наиболее характерный гарнир к блюдам, включающим брынзу, — жареный лук, чеснок, баклажаны, пшеничный хлеб, картофель. Самое популярное блюдо в Карпатах — мамалыга, заправленная жареным луком со шкварками и тёртой брынзой. Каждую осень в Рахове проводится Фестиваль брынзы. В Польше Подгалянская брынза () из региона Подгалье, которую делают из овечьего молока, защищена законодательством как региональный продукт.

Для приготовления 1 кг брынзы необходимо около 5 литров овечьего молока, или около 15 — коровьего.

Брынза — важнейшая составляющая кухни Северного Кавказа России.

См. также 
 Брынзовые галушки
 Жинчица
 Фета

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепты с брынзой в кулинарном интернет-журнале Готовим. Ру
 Проверенные рецепты брынзы
 Проверенная рецептура брынзы

Рассольные сыры
Сыры из овечьего молока
Греческие сыры
Болгарские сыры
Молдавская кухня
Румынские сыры
Словацкие сыры
Украинские сыры
Польские сыры
Сыры из козьего молока
Сыры из коровьего молока
Российские сыры
Гуцулы
Сыры из буйволиного молока